Storia di fantasmi – genere letterario 
 Storie di fantasmi (Ghost Story) – film del 1981 diretto da John Irvin
 Storie di fantasmi (Historias de fantasmas) – raccolta di racconti di Manuel Vázquez Montalbán del 1987

Pagine correlate
Ghost Stories
Ghost Story